Andromaque (en grec ancien  / Andromakhos) est un prince de la dynastie des Séleucides.

Fils d', il est le cousin et le beau-frère de , qui a épousé sa sœur . Il sert fidèlement ces rois dans leur lutte contre  de Pergame. Il est fait prisonnier en 223 av. J.-C. et livré à , qui le garde captif à Alexandrie. 

Andromaque est finalement libéré grâce aux interventions de la diplomatie de Rhodes mais il choisit de demeurer en Égypte et il commande la phalange de  lors de la bataille de Raphia.

Il est également le père de l'anti-roi d'Asie Mineure : .

Notes et références 

Personnalité de la Grèce antique
Séleucides
Personnalité militaire du IIIe siècle av. J.-C.